Legg Mason Tennis Classic 2010 - профессиональный теннисный турнир, в 42-й раз проводившийся в Вашингтоне, США на хардовых кортах. 

Турнир имеет категорию ATP 500 и входит в цикл турниров US Open Series. Лидерами соревнования на турнир приехали Сэм Куэрри и Марди Фиш.

Соревнования были проведены с 1 по 8 августа 2010 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Хуан Мартин дель Потро
 Парный турнир —  Мартин Дамм /  Роберт Линстедт.

US Open Series 

К третьей соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* - Золотым цветом выделены участники турнира.1 - Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (ATP 250/500) или 1/8 финала и выше (ATP 1000)

Соревнования

Одиночный турнир 

 Давид Налбандян обыграл  Маркоса Багдатиса со счётом 6–2, 7–6(4)
 Налбандян выигрывает первый титул за 15 месяцев и 11-й в карьере
 Налбандян — первый в сезоне победитель турнира ATP, не входивший на момент его начала в топ-100 мирого рейтинга (№117)
 Багдатис второй раз в сезоне в финале и впервые его проигрывает.

Парный турнир 

 Марди Фиш /  Марк Ноулз обыграли  Томаша Бердыха /  Радека Штепанека со счётом 4–6, 7–6(7), [10–7]

См. также 
 Legg Mason Tennis Classic
 Мировой Тур ATP 2010 года
 серия ATP 500
 US Open Series 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Август 2010 года
2010
Вашингтон